Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 16 февраля 2016 год а закончились 4 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 28 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане.. Победителем в 11-ый раз стал Реал Мадрид.

Указанное время матчей: до 25 марта включительно — центральноевропейское время (CET, UTC+1), после этого — центральноевропейское летнее время (CEST, UTC+2).

Жеребьёвка 

Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 14 декабря 2015 года в 12:00 по центральноевропейскому времени.

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп являются сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, — соответственно, несеяные. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны могут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 
Жеребьевка 1/8 финала состоялась 14 декабря 2015 года. Первые матчи были сыграны 16—17 и 23—24 февраля, а ответные — 8—9 и 15—16 марта 2016 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 18 марта 2016 года. Первые матчи были проведены 5 и 6 апреля, а ответные — 12 и 13 апреля 2016.

                                                                                                                       
   
|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 15 апреля 2016 года. Первые матчи были сыграны 26 и 27 апреля, а ответные — 3 и 4 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся 28 мая 2016 года на «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия.

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)

Лига чемпионов УЕФА 2015/2016